Anchorena puede referirse a:

Edificios y espacios públicos 

 Estación Juan Anchorena, estación ferroviaria ubicada en el Partido de San Isidro.
 Estación Juan Anchorena (Mitre), estación ferroviaria ubicada en el Partido de Pergamino.
 Estación Tomás Manuel de Anchorena, estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima.
 Palacio Fernández Anchorena, edificio ubicado sobre la Avenida Alvear, obra de Eduardo Le Monnier y actual sede de la embajada de la Santa Sede.
 Parque Anchorena, residencia veraniega presidencial de Uruguay.

Galardones 

 Gran Premio Internacional Joaquín S. de Anchorena, competición hípica anual argentina, llevada a cabo desde 1995.

Localidades 

 Anchorena (San Luis), localidad de la provincia de San Luis, Argentina.
 Juan Anchorena, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Tomás Manuel de Anchorena (La Pampa), localidad de la provincia de La Pampa, Argentina.

Personas 
 Anchorena (apellido), apellido español de origen vasco.
 Anchorena (familia), familia instalada en el siglo XVIII en el Virreinato del Río de la Plata.